Кристиан Хенрик Хансен (; , Мелби, Фредериксверк, , Дания — , , Коннектикут, США) — датский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр

Биография 

На Летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне боролся в полусреднем весе (до 73 килограммов) По регламенту турнира борец получал в схватках штрафные баллы. Набравший 5 штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира. В полусреднем весе борьбу вели 16 борцов.

Несмотря на поражение во втором круге от будущего чемпиона Йёсты Андерссона, после четвёртого круга остался в числе трёх претендентов на медали, но на золотую медаль уже не мог рассчитывать. В пятом круге выбыл из турнира, проиграв Миклошу Сильваши, и остался на третьем месте. 

Умер в США, в штате Коннектикут в 2010 году.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Дании
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1948 года
Борцы полусреднего веса